Las Guerras ruso-persas fueron una serie de conflictos entre el Imperio ruso y Persia entre los siglos XVIII y XIX.

 Guerra ruso-persa (1651-1653): Victoria estratégica persa. Los safávidas ganan más influencia en el Cáucaso septentrional.
 Guerra ruso-persa (1722-1723): Persia se rindió debido a la invasión otomana por el sur y la invasión rusa por el norte, lo que inició un asalto en dos frentes para Persia. Victoria rusa y formación de una alianza entre Persia y el Imperio ruso.
 Guerra ruso-persa (1796): Retiro ruso tras conquistar partes de Persia. Victoria táctica rusa, aunque victoria estratégica persa.
 Guerra ruso-persa (1804-1813): Persia se rindió a pesar de su superioridad numérica. Victoria rusa.
 Guerra ruso-persa (1826-1828): Persia retrocede, a pesar de contar con una ventaja numérica. Victoria táctica rusa, aunque no estratégica.